Caso Gaggiotti – illecito sportivo del 1953
 Emma Gaggiotti Richards (1825-1912) – pittrice italiana
 Eugenio Gaggiotti (1924-1991) – faccendiere italiano
 Giuseppe Gaggiotti (1925-2007) – calciatore italiano